

Sigle 
 Tanzania Heart Institute – ospedale cardiologico di Dar es Salaam (Tanzania)

Codici 
 thi – codice ISO 639-3 della lingua tai long